Mysteron, een lid van een fictief buitenaards ras uit de televisieserie Captain Scarlet
The Mysterons (aflevering), de eerste aflevering van de televisieserie Captain Scarlet